Акола:

 Акола — город в индийском штате Махараштра.
 Акола — округ в индийском штате Махараштра.